Langdon kan avse:

 Langdon, Kansas – stad i USA
 Langdon, New Hampshire – stad i USA
 Langdon, North Dakota – stad i USA
 Langdon, Kent – en civil parish i England, Storbritannien

Personer
 Langdon (efternamn) – ett efternamn och personer med efternamnet
 Langdon Mitchell (1862–1935), en amerikansk pjäsförfattare

Fiktiva
 Robert Langdon – fiktiv karaktär av Dan Brown